

Persone 
 Alexander Stubb – politico finlandese, Primo ministro dal 2014 al 2015
 Hans Stubb – calciatore tedesco, difensore

altro 
 Ghiacciaio Stubb – ghiacciaio nella Terra di Graham in Antartide
 Governo Stubb – settantatreesimo governo della Finlandia